Ла́йнер ( от line — «линия») — многозначное слово.

Техника 
Ла́йнер — транспортное средство, как правило, пассажирское, которое используется для совершения рейсов по заранее объявленному расписанию («стоит на линии»).

 Лайнер (судно) (морской лайнер, океанский лайнер) — судно, совершающее регулярные рейсы.
 Авиалайнер — пассажирский самолёт, совершающий регулярные рейсы.
 Автобус дальнего следования также иногда называют лайнером.
 Лайнер (ракета) — баллистическая ракета подводных лодок.
 «Лайнер» — прозвище трамвая ЛВС-2009 и ЛМ-2008 производства ПТМЗ.
 Лайнер — круизное судно, перевозящее туристов участвующих в круизе.

Персоналии 
 Лайнер, Юрий Абрамович (1930—2016) — советский, российский материаловед.
 Лайнер, Маргарет (род. 1914) — австрийская фигуристка-одиночница.
 Лайнер, Штефан (род. 1992) — австрийский футболист.

Другое 
 Лайнер — вид косметического средства для глаз или губ, выпускаемый в виде карандаша или жидкого средства с кисточкой, подводка.
 Лайнер (аудиореклама) — короткое звуковое сообщение рекламно-информационного характера.
 Лайнер (живопись) — художественная кисть с длинным тонким ворсом. Используется для отрисовки тонких линий.
 Лайнер (графика) — капиллярная ручка с тонким наконечником (иногда называют также линером). Используется в графике для отрисовки тонких линий, контуров.